Финогеев — фамилия; имеет женскую форму . 
 Финогеев, Владилен Петрович (1928—2014) — советский учёный в области систем управления ракет, государственный деятель и педагог. Герой Социалистического Труда (1961).

